

События 
 Консулы: Гай Атилий Регул (плебей, во 2-й раз) и Луций Манлий Вульсон Лонг (патриций, во 2-й раз); проконсул: Луций Цецилий Метелл (на Сицилии); фламин Юпитера: Публий Корнелий Сулла.
 Осада и оборона Лилибея. Военные действия на суше и на море. Карфагеняне отправили Регула в Рим, чтобы обсудить условия мира. Регул убедил римский сенат не заключать мир. Регул вернулся в Карфаген, где его казнили (по легенде).
 250—231 — царь Адрианского царства (Иллирия) Агрон. Расцвет Иллирии.
 250—237 (255—237) — царь Вифинии Зиаелис. Дружеские отношения с Египтом. Эллинизация страны.
 Ок. 250 — Антиох развёлся с Лаодикой, чтобы жениться на Беренике, дочери Птолемея II.
 От Селевкидов фактически отложился бактрийский наместник Диодот. Диодот разбил Антиоха.
 Ок. 250 — восстание в Парфии против греко-македонского господства.
 Аршак I стал парфянским царём. Начало династии Аршакидов.

Родились 
 250, ок. — Публий Порций Лека, народный трибун в 199 и претор в 195 годах до н. э. Противник Луция Манлия Ацидина;
 250, ок. — Квинт Сульпиций, патриций, совместно с Корнелием Цетегом лишившийся жреческого сана «за то, что у него во время жертвоприношения упала с головы шапка, которую носят фламины»;
 250, ок. — Луций Кантилий (ум. 216 до н. э.), писец при понтификах, которого засекли розгами до смерти за нечестие с весталкой.
 250, ок. — Арат Младший — др.-греческий политический деятель.

Скончались 
 Квинт Огульний Галл — римский политик, народный трибун, консул. Родной брат Гнея Огульния Галла.

См. также

Примечания